Nowi Sanschary (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons im Südosten der ukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 8200 Einwohnern (2019).

Die 1243 gegründete Ortschaft liegt am Ufer der Worskla, 35 km südlich vom Oblastzentrum Poltawa und besitzt seit Juli 1925 den Status einer Siedlung städtischen Typs.
Nördlich von Nowi Sanschary verläuft die ukrainische Fernstraße M22, südöstlich mit eigenem Bahnhof die Bahnstrecke Borschtschi–Charkiw.

Am 20. Februar 2020 kam es im Ort zu gewaltsamen Anwohnerprotesten nachdem, aus der unter der COVID-19-Pandemie leidenden, chinesischen Stadt Wuhan ausgeflogene Ukrainer in ein ortsansässiges Sanatorium der ukrainischen Nationalgarde eingeliefert wurden, um sie dort unter Quarantäne zu stellen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich über diesen Vorfall beschämt und der ukrainische Innenminister Arsen Awakow bezeichnete die Ausschreitung als „eine Schande vor der ganzen Welt“.

Rajon 

Nowi Sanschary ist Verwaltungssitz des 1923 gegründeten, gleichnamigen Rajons. Der Rajon Nowi Sanschary befindet sich im Südosten der Oblast Poltawa und grenzt im Süden an die Oblast Dnepropetrowsk. Mit etwa 35.000 Einwohnern und einer Fläche von 1272 km² hat er eine Bevölkerungsdichte von 28 Einwohnern je km².

Weblinks 

 Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Gegründet 1243
Rajon Nowi Sanschary
Ort an der Worskla